La Champions League è la prima competizione continentale per club di pallavolo. Il torneo era conosciuto con il nome di Coppa dei Campioni fino al 2000.
CEV Champions League maschile
CEV Champions League femminile